Molina (lateinisch für „Mühle“) steht für:

 Molina (Familienname) – siehe dort zu Wortherkunft und Namensträger
 Molina Ruiz & Pav., Synonym der Pflanzengattung Baccharis
 (9680) Molina, Asteroid

Geografie:
 Molina (Castello-Molina di Fiemme), Ort im Fleimstal, Italien
 Molina (Chile), Stadt in der Región del Maule
 Molina (Colorado), Ort in den Vereinigten Staaten
 Molina (Fumane), Fraktion der Gemeinde Fumane, Provinz Verona, Italien
 Molina (Schweiz), Fraktion der Gemeinde Buseno im Kanton Graubünden

 Molina de Aragón, Kleinstadt und Gemeinde in der Provinz Guadalajara, Spanien
 Molina de Segura, Ort in Spanien
 Molina di Ledro, Fraktion der Gemeinde Ledro im Trentino, Italien

 Molina Point, Ausläufer der Lemaire-Insel vor der Danco-Küste des Grahamlands, Antarktis
 Molina Rocks, Gruppe von Klippenfelsen vor der Nordküste der Trinity-Halbinsel, Antarktis

 La Molina, Wintersportort in Spanien

Siehe auch:
 Castelletto Molina (Gemeinde in Italien)
 Molinas
 Molin
 Mollina